В Європі налічується понад 476 млн користувачів Інтернет, що становить 58.3% усього населення континенту або 22.7% користувачів світу. За період 2000—2011 число користувачів Всесвітньої мережі зросло майже у три з половиною рази, тобто на червень 2011 року їх кількість становила 353.1% від кількості 2000 року.

Найпотужнішими країнами-користувачами Інтернет є Німеччина, Росія, Велика Британія, Туреччина. Україна посідає 9 місце у списку, маючи понад 19 млн користувачів.

Якщо у списку залишити лише європейські країни за географічною класифікацією, тоді перший десяток ранжованого ряду країн-лідерів за кількістю користувачів інтернетом серед європейських країн буде таким:
1.Німеччина,
2.Велика Британія,
3.Франція,
4.Італія,
5.Іспанія,
6.Польща,
7.Україна,
8.Нідерланди,
9.Швеція,
10.Бельгія.

Див. також 
 Список країн за кількістю користувачів Інтернету

Джерела 
 World Internet Stat 

Інтернет
Міжнародні рейтинги
інтернет-користувачі